{{Футболист
| имя = Шандор Кочиш
| полное имя = Шандор Петер Кочиш
| изображение = Sándor Kocsis 1960 cropped.jpg
| прозвище = Золотая голова
| рост = 177
| позиция = нападающий
| молодёжные клубы = 
| клубы = {{спортивная карьера
  |1946—1950| Ференцварош|89 (70)
  |1950—1956| Гонвед|160 (176)
  |1957—1958| Янг Феллоуз|11 (7)
  |1958—1965| Барселона|75 (42)
  |1946—1965|Итого|335 (295)}}
| национальная сборная = 
| тренерские клубы = 
| медали = 

}}Ша́ндор Пе́тер Ко́чиш''' (; 21 сентября 1929, Будапешт, Венгрия — 22 июля 1979, Барселона, Испания) — венгерский футболист, нападающий. Выступал за сборную Венгрии, занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории этой команды, забив за неё 75 мячей в 68 играх. За умение прекрасно играть головой Кочиша прозвали «Золотой головой».

Футбольная юность 
В футбол Шандор пришел благодаря отцу, который в свое время играл на позиции центрального защитника. Его карьеру перечеркнуло ранение, полученное в Первой мировой войне. Однако Кочиш-старший получил возможность реализовать свои амбиции через сына. Он побудил юного Шандора к постоянным тренировкам, учил его футбольным хитростям.

После игр за юношескую команду «Кебанья Торна», Кочиш-младший попал в состав «Ференцвароша». Ему было всего 16 лет, когда он впервые вышел на поле в матче против «Кишпешта». С того момента Шандор стал любимцем местной публики. Демонстрировал прекрасную игру головой, умел подстроиться под каждую навесную передачу и, в отличие от многих других игроков, Кочиш всегда наносил удар прицельно. За это качество, болельщики о нем говорили: «Лучшая в Европе голова после Черчилля».

В 1948 году он получил свой первый вызов в национальную сборную Венгрии. 6 июня 1948 года состоялся его дебют в игре с Румынией. Кочиш отметился голом, а Венгрия разбила соперников со счетом 9:0.

Успехи сопутствовали футболисту и в национальном первенстве. «Ференцварош», в 1949 году выиграл чемпионство. Нападающий, который мог сыграть на любой позиции в лини полузащиты, забил 33 гола в победном чемпионате. Вообще же его клуб установил в том сезоне рекорд результативности: 30 матчей и 140 голов. Партнерами по атаке у Кочиша были известные в то время футболисты Ласло Будаи, Ференц Деак, Йожеф Месарош и Золтан Цибор. За тот успешный сезон игроки получили от руководства клуба большие премиальные, а родители Кочиша получили в подарок ресторан.

Армейская служба 
В 1950 году во время прохождения срочной воинской службы пополняет состав армейского клуба «Гонвед». Под предводительством лидера Ференца Пушкаша команда уже с начала существования (была образована в 1950 году) начала выигрывать чемпионские титулы. За следующие 5 лет «Гонвед» уступал в чемпионской гонке только дважды. Сам Шандор трижды становился лучшим бомбардиром венгерского первенства.

Через два года после прихода в армейский клуб, Кочиш принял участие в Олимпийских играх в Финляндии и со своей сборной одержал победу. За нее Шандор, как игрок «Гонведа», получил звание майора.

Чемпионат мира 
На чемпионате мира 1954 года он стал лучшим бомбардиром, забив 11 мячей — второй результат в истории чемпионатов. Венгрия на том мундиале заняла второе место, а Кочиш стал первым игроком, оформившим два хет-трика на одном мировом первенстве. Во время чемпионата мира Кочиш не забил только в финальном матче. Венгры тогда проиграли решающую игру сборной ФРГ.

Всего в матчах за сборные Кочиш семь раз забивал по три мяча.

Побег и «Барселона» 
Во время событий венгерского восстания 1956 года Кочиш находился на зарубежных сборах «Гонведа». Вместе с Ференцем Пушкашем он сбежал из лагеря команды и остался в Западной Европе. Федерация футбола Венгрии через международные инстанции наложила на футболиста полтора года дисквалификации.

Кочишу удалось найти работу по профессии — в швейцарском клубе «Янг Феллоуз». В нем он провел недолгое время, вскоре им заинтересовалась «Барселона». После непродолжительных переговоров и товарищеского матча со швейцарским клубом Кочиш переехал в Каталонию.

В звездной команде аргентинца Эленио Эрреры Кочиш выступал в компании своих товарищей-соотечественников Ладислава Кубалы и Золтана Цибора, а также бразильца Эваристо и испанца Луиса Суареса. С «Барселоной» венгр дважды побеждал в чемпионате Испании и дважды выигрывал кубок страны. В сезоне 1960/1961 годов с командой дошел до финала Кубка европейских чемпионов, где каталонцы проиграли португальской «Бенфике» 2:3. Один гол забил Кочиш.

Конец карьеры и самоубийство 

Последним матчем в профессиональной карьере для Шандора Кочиша стала товарищеская игра «Барселоны» с немецким «Гамбургом». Кочиш некоторое время занимался тренерской работой в испанских клубах «Эркулес» и «Аликанте».

В начале июля 1979 года попал в больницу с болями в желудке. Медики констатировали злокачественную опухоль и стали готовить пациента к операции. Кочиш чувствовал невероятно сильные боли и спасали его только обезболивающие инъекции. Накануне операции, 21 июля он выбросился из окна своей палаты на четвертом этаже больницы и разбился насмерть.

Похоронен на Монжуикском кладбище () в Барселоне.

Достижения 
 Олимпийский чемпион: 1952
 Вице-чемпион мира: 1954
 Обладатель Кубка Центральной Европы: 1953
 Обладатель Кубка ярмарок: 1960
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1961
 Пятикратный чемпион Венгрии: 1949, 1950, 1952, 1954, 1955
 Двукратный чемпион Испании: 1959, 1963
 Двукратный обладатель Кубка Испании: 1959, 1963
 Лучший бомбардир чемпионата мира 1954 (11 голов)
 Рекордсмен сборной Венгрии по количеству голов на чемпионатах мира: 11 голов
 Лучший футболист Венгрии: 1954
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии: 1951, 1952, 1954
 Рекордсмен чемпионатов мира по количеству хет-триков

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

См. также 
 Список футболистов с наибольшим количеством голов за национальную сборную

Примечания

Ссылки 
 Шандор Кочиш. «Золотая голова»
 Золотая Голова
 Статистика игрока на сайте RSSSF

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Янг Феллоуз Ювентус»
Игроки ФК «Барселона»
Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Почётные граждане Будапешта
Беженцы из Венгрии (1956)
Похороненные на Монжуикском кладбище